Grandir est un single du chanteur franco-guinéen Black M en featuring avec le chanteur franco-israélien Amir sorti le  sur le label TF1 Musique.

Il s'agit du troisième extrait de son quatrième album La Légende Black.

Liste des titres

Genèse

Avant première en live 
Le 29 octobre 2022, Black M est invité au concert d’Amir au Zénith de Paris. Ils interprètent un duo inédit Grandir et annoncent que celui-ci fera partie du prochain album de Black M (La Légende Black).

Promotion 
Le 11 janvier 2023, les deux artistes annoncent via leurs réseaux sociaux la sortie de leur titre le 13 janvier, le single sort sur les services de streaming musicaux à minuit et le clip sort sur YouTube à 13h00 le même jour.

Les deux artistes répondent aux questions de leurs fans en live sur le réseau social TikTok à 12h30 le 13 janvier 2023. 

Les artistes interprèteront leur hit dans l'émission VTEP d'Arthur qui sera diffusé le 3 février 2023 à 21h10 sur TF1.

Le 3 mars 2023, ils dévoilent la version acoustique du morceau ainsi que son clip.

Origines de la chanson 
Sur la pochette, on voit deux photos des interprètes du hit lorsqu'ils étaient enfants, les deux artistes se posent la question dans leur refrain "Est ce que ça vaut la peine de grandir ?", elle aborde les émotions du temps qui passe ainsi que les souvenirs d'enfances 

La chanson a été enregistrée pendant l'été 2022.

Clip vidéo 

Le clip a été réalisé par Arthur Keasy pour FAM Production.

On y découvre les deux artistes entourés d’enfants et de jeunes de tranches (18-25 ans) représentants de la nouvelle génération et un perroquet, issus de cultures différentes se rejoignent tous pour chanter et danser ensemble et "arrêter de grandir".

Classements

Certifications

Liens internes 

 Black M
 Discographie de Black M
 Amir

Liens externes 

 Clip vidéo

Notes et références 

Chanson de 2023
Chanson interprétée par Black M
Chanson interprétée par Amir
Single musical sorti en 2023
Chanson écrite par Black M
Black M